De 1000 meter mannen voor de wereldbeker schaatsen 2013/2014 ging van start op 9 november 2013 in Calgary en eindigde in Heerenveen op 14 maart 2014.

Titelverdediger was Kjeld Nuis uit Nederland die ondanks dat hij geen enkele race won het voorafgaande seizoen het meest regelmatig was. Shani Davis en Hein Otterspeer wonnen weliswaar twee races ieder, maar eindigden achter Nuis op de tweede respectievelijk derde plaats.

Gedurende het olympische seizoen 2013-2014 was Shani Davis verreweg het beste, hij won vier wedstrijden en eindigde ook de andere twee op het podium. Hij veroverde de wereldbeker ruim voor Denny Morrison, die de finale won, en Kjeld Nuis die derde werd.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Calgary

Salt Lake City

Astana

Berlijn

Inzell

Heerenveen

Mannen 1000 meter
2013/2014